Суперкубок УЕФА 1989 года () — 15-й розыгрыш Суперкубка Европы. Прошёл между победителем Кубка европейских чемпионов итальянским «Миланом» и победителем Кубка обладателей кубков испанской «Барселоной». Первый матч прошёл в Барселоне, на стадионе Камп Ноу где завершился со счётом — 1:1. Второй матч проходил на стадионе Сан-Сиро в Милане. Матч завершился победой хозяев со счетом — 1:0. Тем самым «Милан» стала победителем по сумме двух матчей 2:1.

Матчи

Первый матч

Ответный матч

Примечания 

1989
Футбол в Европе в 1989 году
Матчи ФК «Милан»
Матчи ФК «Барселона»
Ноябрь 1989 года
Международные спортивные соревнования в Барселоне
События 23 ноября
Международные соревнования по футболу в Испании
Спорт в Испании в 1989 году
Международные спортивные соревнования в Милане
Футбольные соревнования в Милане
Декабрь 1989 года
Международные соревнования по футболу в Италии
События 7 декабря
Спорт в Италии в 1989 году